Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Ilie Năstase 6-3, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (secondo turno)
 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (finale)

  Tom Gorman /  Marty Riessen (semifinali)
  Ove Bengtson /  Björn Borg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1974